John Earl Simmons (1924-2008), cestista statunitense
Johnny James Simmons (n. 1986), attore statunitense